Croazia
 Isolotto dei Sorci (Mišnjak) – isolotto dell'arcipelago delle isole Quarnerine situato lungo la costa di Unie 
 Isola dei Sorci (Mišnjak) – isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine a sud di Arbe
 Isolotto dei Sorci (Mišjak) – isolotto a sud di Pago
 Isolotto dei Sorci (Mišnjak) – isolotto dell'arcipelago zaratino vicino alla costa orientale di Ugliano
 Isolotti dei Sorci (Mišjak Veli e Mišjak Mali) – isolotti dell'arcipelago di Sebenico situati nel canale di Capri
 Isolotto dei Sorci (Mišnjak) – isolotto dell'arcipelago delle isole Elafiti a nord di Giuppana

Italia
Isolotto dei Sorci – uno dei cinque isolotti che ora forma isola Grande a Marsala